Schwientek ist der Name von

 Norbert Schwientek (1942–2011), deutscher Schauspieler
 Siggi Schwientek (* 1952), deutscher Schauspieler

siehe auch:
 Swientek